Астайкин — фамилия, имеющая мордовскую (эрзя) лексическую основу. Происходит от мужского имени Астай, используемого эрзянами в уменьшительной форме Астайка.

Известные носители:
 Астайкин, Анатолий Иванович (1941—2020) — российский учёный-радиофизик, доктор технических наук, профессор; сын И. П. Астайкина.
 Астайкин, Андрей Анатольевич (род. 1966) — российский историк-картограф, редактор; специалист по военной истории Средневековой Руси.
 Астайкин, Иван Павлович (1917—1987) — советский государственный деятель.
 Астайкин, Сергей Николаевич (род. 1988) — российский мотокроссмен, мастер спорта международной категории.

См. также 
 Мордовское имя

Примечания

Литература 
 Мокшин Н. Ф. Тайны мордовских имён: (Исторический ономастикон мордовского народа). — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1991. — 112 с.
 Мокшин Н. Ф. Мордовско-тюркские этнокультурные связи (по материалам этнонимии и антропонимии) // Имя и этнос: Сб. научн. тр. / Ин-т этнологии и антропологии. — М.: Наука, 1996. — 142 с. — С. 18—22.
 Мокшин Н. Ф. Мордовско-татарские этнические связи // Гуманитарные науки и образование: проблемы и перспективы. Материалы I Сафаргалиевских науч. чтений / МГУ им. Н. П. Огарева. — Саранск, 1997. — С. 27—36.